Песма Евровизије 2003. (; ; ; ; )је био 48. избор за Песму Евровизије, који је био одржан у Дворани Сконто, Рига, Летонија. Водитељи су били Мари Н и Ренарс Кауперс. Ово је био први пут да се Песма Евровизије организује на говорном подручју балтичких језика.

Победила је Турска, Сертаб Еренер са песмом "Every Way That I Can". Друга је била Белгија, а Русија је, за само један бод мање, била трећа.

Песма Евровизије 2003. је била последња која се одржавала само током једне вечери. Дебитант је била Украјина. Летонија је 2002. победила са песмом "I Wanna" коју је певала Мари Н. Летонска влада уложила је 2,3 милиона Евра у пројект. У децембру 2002. је одлучено да ће водитељи бити Мари Н и Ренарс Кауперс. Повратници су Исланд, Ирска, Норвешка, Пољска, Португал и Холандија. Први пут је једна песма изведена у потпуности на измишљеном језику.

Планирано је да Србија и Црна Гора, Албанија и Белорусија свој дебитантски наступ направе на овој Евровизији, али због одређених правила у процедури, ове три земље су свој први наступ на Евровизијској сцени забележиле следеће године.

Данска, Финска, Македонија, Литванија и Швајцарска нису наступиле на овом такмичењу јер су освојиле мало бодова на прошлогодишњој. Без бодова је завршило Уједињено Краљевство.

Земље учеснице

Гласање

12 поена 
Земље које су добиле 12 поена:

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Riga 2003}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2003. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 19. маја 2003. године издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи свих 26 песама изведених на Евросонгу 2003. године.

Извори 

Песма Евровизије 2003.
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2003.